Соревнования в парусном спорте на летних Олимпийских играх 2020 года прошли в Яхтенной гавани Эносима с 25 июля по 4 августа 2021 года. 350 спортсменов разыграли десять комплектов медалей: пять у мужчин, четыре у женщин и ещё один в смешанном классе. По сравнению с предыдущими Играми в олимпийской парусной программе изменений не произошло: несмотря на многочисленные, часто радикальные предложения, Международная федерация парусного спорта решила сохранить формат Игр 2016 года.

Квалификация 

Первые лицензии на участие в олимпийской регате были разыграны на комплексном чемпионате мира World Sailing, который прошёл в августе 2018 года в Орхусе. Там было разыграно около 40 % всех лицензий. Остальные места были разыграны на Азиатских Играх-2018, Панамериканских Играх-2019, а также на чемпионатах мира и континентов в 2019 году.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Классы яхт 
RS:X, Лазер Радиал, Лазер, Финн, 470, 49-й, 49FX, Накра 17

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанный класс

Место проведения 

С 25 августа по 1 сентября 2019 года в Эносиме прошёл первый этап Кубка мира 2020 (предолимпийская регата).

Примечания

Ссылки 
 Sailing results book . Организационный комитет Игр 2020. 4 августа 2021 года. 1446 страниц. Полный анализ всех гонок и протестов. Список членов гоночного комитета.
 Парусный спорт  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020